La Third Division 1929-1930 è stato il 10º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 9º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Port Vale (Third Division North) e Plymouth Argyle (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti

Selezione dei club 

 North
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North.

 South
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1930-1931.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1930-1931.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Gillingham costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Bristol Rovers.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 

 First Division 1929-1930
 Second Division 1929-1930
 FA Cup 1929-1930
 FA Charity Shield 1930

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
1929-1930